Richthofen − niemiecki ród szlachecki
 Bolko von Richthofen (1899−1983) − niemiecki archeolog
 Hugo Samuel von Richthofen (1842−1904) − niemiecki polityk
 Ferdinand von Richthofen (1833−1905) − niemiecki geolog i geograf
 Lothar von Richthofen (1894−1922) − niemiecki as lotniczy I wojny światowej
 Manfred von Richthofen (1892−1918) − niemiecki as lotniczy I wojny światowej, zwany Czerwonym Baronem
 Wolfram von Richthofen (1895−1945) − niemiecki marszałek lotnictwa